Архив Троцкого () — собрание документов и материалов, вывезенных Львом Троцким из СССР и находящихся в Хогтонской библиотеке Гарвардского университета (США). Архив делится на «открытую» и «закрытую» части: первая содержит 8000 документов, вторая — 17000; всего — 197 коробок.

См. также 
 «Сталинская школа фальсификаций» (1931)

Примечания

Литература 
 
 
 
  Broué, Pierre: Les archives de Trotsky // Une histoire en révolution? : du bon usage des archives, de Moscou et d'ailleurs / sous la dir. de Serge Wolikow, Dijon, 1996, p. 297.
 Jan van Heijenoort, «The History of Trotsky’s Papers» // Harvard Library Bulletin, v. 28, Jule 1980, pps. 291—298.
 Фельштинский Ю. Г. Эмигрантский архив Троцкого и проблемы социально-политической истории в 30-х гг. XX в. // Троцкий против Сталина. Эмигрантский архив Л. Д. Троцкого. 1929–1932 (2014).

Ссылки 
 
 

Троцкизм
Марксизм 
Сочинения Льва Троцкого